Drapa bzw. Drápa steht für:
 Drápa, hochmittelalterliches, höfisch-skaldisches Preislied in der Altnordischen Literatur
 Rhododendron obtusum Drapa, Zuchtsorte von Hans Hachmann, siehe Hans Hachmann #Japanische Azaleen (Rhod. obtusum)
 Drapa Shönnu Sherab, Hauptschüler des Lehrers des tibetischen Buddhismus Rinchen Sangpo